Нижнепоповское сельское поселение — муниципальное образование в Белокалитвинском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Нижнепопов.

География 
Территория Нижнепоповского сельского поселения составляет 40км, протяженность с севера на юг 13 км. Удаленность от муниципального района 8 км, областного центра 176 км. Территорию пересекает 2 реки.

История 
Статус и границы муниципального образования «Нижнепоповское сельское поселение» (далее также - Нижнепоповское сельское поселение) определены Областным законом от 14.12.2004 г. № 218-ЗС «Об установлении границу и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Белокалитвинский район» и муниципальных образований в его составе».

Административное устройство 
В состав Нижнепоповского сельского поселения входят:
 хутор Нижнепопов,
 хутор Апанасовка,
 хутор Верхнепопов,
 хутор Дороговский,
 хутор Живые Ключи,
 хутор Муравейник,
 хутор Павлов,
 посёлок Сосны.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 
 История Нижнепоповского сельского поселения на сайте Администрации Нижнепоповского сельского поселения

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Белокалитвинского района